Fräkentjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västmanland 
Fräkentjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun och Karlskoga kommun,  (6,72 ha)
Norra Fräkentjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (3 ha)
Södra Fräkentjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Västra Fräkentjärnen, sjö i Skinnskattebergs kommun,

Värmland 
Fräkentjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,

Dalarna 
Fräkentjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (13,3 ha)
Södra Fräkentjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,

Hälsingland 
Fräkentjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Fräkentjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Fräkentjärnen (Färila socken, Hälsingland, 688111-147229), sjö i Ljusdals kommun, 
Fräkentjärnen (Färila socken, Hälsingland, 688381-147574), sjö i Ljusdals kommun,  (4,9 ha)
Fräkentjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Norra Fräkentjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Ångermanland 
Fräkentjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708926-163280), sjö i Bjurholms kommun, 
Fräkentjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709085-165789), sjö i Bjurholms kommun, 
Fräkentjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Fräkentjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,49 ha)
Stor-Fräkentjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Fräkentjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720589-170048), sjö i Norsjö kommun, 
Fräkentjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720779-165175), sjö i Norsjö kommun,  (7,03 ha)
Fräkentjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Fräkentjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,51 ha)
Fräkentjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714673-168644), sjö i Vindelns kommun,  (4,54 ha)
Fräkentjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715808-166154), sjö i Vindelns kommun,  (6,01 ha)
Fräkentjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716010-167481), sjö i Vindelns kommun, 
Fräkentjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717223-166052), sjö i Vindelns kommun,  (8,63 ha)

Norrbotten 
Fräkentjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 732266-172487), sjö i Bodens kommun, 
Fräkentjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734475-175146), sjö i Bodens kommun, 
Fräkentjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Fräkentjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (6,61 ha)
Fräkentjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Fräkentjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (4,9 ha)
Fräkentjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,

Lappland 
Fräkentjärnarna (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (19,6 ha)
Fräkentjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (23,1 ha)
Fräkentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11,9 ha)
Fräkentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725249-168539), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,3 ha)
Fräkentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726314-166877), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,5 ha)
Fräkentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726561-164694), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,1 ha)
Fräkentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727183-166074), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,34 ha)
Fräkentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728423-162379), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Fräkentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728511-169298), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,1 ha)
Fräkentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729507-163261), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,47 ha)
Fräkentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731583-167665), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,47 ha)
Fräkentjärnen (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (6,91 ha)
Fräkentjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719725-165670), sjö i Lycksele kommun, 
Fräkentjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720118-163958), sjö i Lycksele kommun,  (11,7 ha)
Fräkentjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721092-163243), sjö i Lycksele kommun,  (11,9 ha)
Fräkentjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721595-160752), sjö i Lycksele kommun, 
Fräkentjärnen (Lycksele socken, Lappland, 722127-160415), sjö i Lycksele kommun, 
Fräkentjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Fräkentjärnen (Malå socken, Lappland, 723439-165350), sjö i Malå kommun, 
Fräkentjärnen (Malå socken, Lappland, 724291-162366), sjö i Malå kommun, 
Fräkentjärnen (Malå socken, Lappland, 724332-165200), sjö i Malå kommun,  (4,07 ha)
Fräkentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 723381-160610), sjö i Sorsele kommun, 
Fräkentjärnarna (Sorsele socken, Lappland, 723411-160556), sjö i Sorsele kommun, 
Fräkentjärnen (Sorsele socken, Lappland, 723763-159893), sjö i Sorsele kommun, 
Fräkentjärnen (Sorsele socken, Lappland, 725098-160531), sjö i Sorsele kommun, 
Fräkentjärnen (Sorsele socken, Lappland, 725617-161017), sjö i Sorsele kommun,  (7,7 ha)
Fräkentjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727522-156368), sjö i Sorsele kommun,  (9,34 ha)
Fräkentjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727813-159640), sjö i Sorsele kommun,  (6,81 ha)
Fräkentjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (12,4 ha)
Fräkentjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (16,2 ha)
Fräkentjärnen (Åsele socken, Lappland, 712451-160216), sjö i Åsele kommun,  (4,05 ha)
Fräkentjärnen (Åsele socken, Lappland, 714129-158644), sjö i Åsele kommun,  (5,49 ha)
Fräkentjärnen (Åsele socken, Lappland, 714721-157015), sjö i Åsele kommun,  (9,82 ha)

Se även 
 Fräkentjärnarna (naturreservat) – flera naturreservat
 Fräknestjärn
 Åssjejauratj (samiska)
 Fräkensjön
 Fräkenträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn